La Gamma Ethniki 1987-1988 è la 13ª edizione del campionato greco di calcio di terzo livello.

Gruppo 1 (Sud)

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 1988-1989
      Retrocesse in Delta Ethniki 1988-1989

Gruppo 2 (Nord)

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 1988-1989
      Retrocesse in Delta Ethniki 1988-1989

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1987
Calcio nel 1988